Phú Cường (Bình Dương)
 Phú Cường (Đồng Nai)
 Phú Cường (Tiền Giang)
 Phú Cường (Sóc Sơn, Hanoi)
 Phú Cường (Đồng Tháp)
 Phú Cường (Hưng Yên)
 Phú Cường (Thái Nguyên)
 Phú Cường (Hòa Bình)
 Phú Cường (Ba Vì, Hanoi)